Contea di Dade o Dade County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Dade (Georgia)
 Contea di Dade (Missouri)
 Contea di Miami-Dade, in Florida